Płonno (jezioro)
 Płonno (województwo zachodniopomorskie) – wieś